Mueang Nakhon Pathom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Pathom, Thailanda, cu o populație de 271.391 de locuitori și o suprafață de 417,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 25 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 214 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Pathom